от :
 Этикетка — графический/текстовый знак/наклейка на любом продукте производства, с указанием торговой марки, названия, производителя, даты производства, срока годности и т. п.

 Торговая марка производителя, обычно указываемая на ярлыке/этикетке, для точной идентификации товара потребителем.

 Лейбл звукозаписи — торговая марка звукозаписывающей компании, выпускающей продукцию (пластинки, диски, видеозаписи) под своей маркой, и ставящую на них свою марку, «лейбл». От этого произошло и жаргонное название подобных компаний, ставшее практически синонимом — часто подобные компании называют, по укоренившейся традиции, просто лейблом (напр., «записались на лейбле..», «диск выпущен на лейбле..»).

См. также 
 Ярлык